To je seznam mest v Turčiji, urejen po številu prebivalcev. Vključena so mesta, ki so prestolnice provinc ali imajo vsaj 20.000 prebivalcev.

Mesta z več kot 20.000 prebivalci 

To so mesta z več kot 20.000 prebivalci, po oceni iz leta 2008, rezultati popisa so iz let 1990 in 2000. Zraven je navedena tudi provinca, v kateri se mesto nahaja. Število prebivalcev se nanaša na mesto in ne na predmestja.

Mesta z manj kot 100.000 prebivalci 
Število prebivalcev je ocena za leto 2006, po popisu iz leta 2002.

Zunanje povezave 
 State Institute of Statistics 
 

Turčija